Firby (North Yorkshire), een plaats in het Engelse graafschap North Yorkshire
Firby (schip, 1926), een Brits stoomvrachtschip van 4869 ton